Аллофо́н:
 Аллофон (этнография)
 Аллофон (фонетика)